Giovanni Giacometti (1868–1933), pintor post-impressionista i pare d'Alberto; 
 Alberto Giacometti (1901–1966), pintor i escultor surrealista, més conegut que el seu pare.